Артур Моррис:  (1843—1892) — американский военный и политический деятель, командующий департаментом Аляска (1877).
  (1898—1977) — англиканский священник, епископ Понтфракта (1949—1954) и Сент-Эдмундсбери и Ипсвича (1954—1965).
  (1922—2015) — австралийский крикетчик, ключевой игрок сборной в английском туре 1948 года.
 Моррис, Артур Генри (1861—1939) — британский и канадский военный деятель, полковник Британской армии.